Канікули (2013) — українська короткометражна документальна стрічка Марини Степанської
 Канікули (2015) — американська кінокомедія Джонатана Ґолдштейна і Джона Френсіса Делі